Громово:

Россия 
 Населённые пункты
 Громово — деревня в Кирилловском районе Вологодской области.
 Громово — посёлок в Славском районе Калининградской области.
 Громово — деревня в Вохомском районе Костромской области, Лапшинское сельское поселение.
 Громово — деревня в Сивинском районе Пермского края.
 Громово — деревня в Вохомском районе Костромской области, Сосновское сельское поселение.
 Громово — деревня в Черемисиновском районе Курской области.
 Громово — посёлок в Приозерском районе Ленинградской области.
 Громово — посёлок при станции в Приозерском районе Ленинградской области.
 Громово — деревня в Боровичском районе Новгородской области.
 Громово — деревня в Дорогобужском районе Смоленской области.
 Громово — разъезд в Радищевском районе Ульяновской области.

 Станции
 Громово (станция, Куйбышевская железная дорога)
 Громово (станция, Октябрьская железная дорога)

Крым 
 Громово (ранее Кыпчак) — село в Черноморском районе Крыма

См. также 
 Громов
 Громова
 Громовка